Fusion (canal de televisão), canal de notícias norte-americano;
 Jazz fusion, gênero musical;
 ColdFusion, linguagem de programação;
 Ford Fusion, automóvel da Ford Motor Company;
 Kega Fusion, emulador para Mega Drive.

Ver também 
 

Desambiguação